Светлолобовское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Усть-Удинском районе Иркутской области России. Административный центр — Светлолобово.

Состав поселения 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Светлолобово
 Михайловщина

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 401 мужчина и 434 женщины.

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Удинского района
Сельские поселения Иркутской области